Европско првенство у одбојци за жене 1958. је било 5. по реду Европско првенство које се од 30. августа до 10. септембра одржавало у Чехословачкој. Титулу је освојила репрезентација Совјетског Савеза.

Учесници 
На Европском првенству је учествовало 12 репрезентација.

Први круг

Група А - Праг

Група Б – Чешке Будјејовице

Група Ц - Праг

Група Д - Либерец

Други круг

Група од 9.-12. места - Праг

Група од 1.-8. места - Праг

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Чехословачкој
Одбојка у 1958.